Les Œuvres d'Émile Borel sont un recueil publié en quatre tomes en 1972 par les éditions du CNRS et regroupant un certain nombre des travaux scientifiques du mathématicien Émile Borel (1871-1956).

Contenu 

Selon l'éditeur, ce recueil comporte tous les travaux originaux d'Émile Borel, à l'exception des volumes parus en librairie.

Selon l'Académie des sciences, cette édition des œuvres de Borel .

Ce recueil est publié par le Service des publications du Centre national de la recherche scientifique, grâce aux divers éditeurs qui ont accepté la reproduction de leurs publications, aux bibliothécaires qui ont prêté les documents nécessaires.

Le travail de rassemblement des œuvres a été dirigé par le professeur Daniel Dugué, directeur de l'Institut de statistique de l'université de Paris (ISUP), par Madame P. Bertrand, maître assistant à l'ISUP, et Madame C. Chazy, bibliothécaire à l'ISUP.

Ce recueil est assez dense et présente un grand nombre des publications de l'auteur. Il n'est pas exhaustif, mais comporte à la fin de l'ouvrage la liste complète des œuvres de l'auteur.

Édition 

Le recueil est publié par les Éditions du Centre national de la recherche scientifique à Paris en 1972.

Ordre de présentation des travaux 
Dans chaque volume, les travaux sont groupés par sujet. Pour chaque sujet, ils sont présentés par ordre chronologique. Chaque tome contient une table des matières du volume, et un index rappelant le contenu de l'ensemble des volumes.

Diffusion, disponibilité 
Le recueil a été publié en 1972. Il est relié. L'édition est épuisée chez l'éditeur.

Plan général 
Ce recueil comporte quatre volumes :

Notes et références

Bibliographie 
 Œuvres d'Emile Borel, 4 tomes, Éditions du CNRS, Paris, 1972, 2492 pages. 
 L'Évolution de la mécanique, Flammarion, 1943.
 Les paradoxes de l'infini, Gallimard, 1947.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Ouvrage sur CNRS Editions: Œuvres d'Emile Borel
 Ouvrage sur Google Books: Œuvres d'Emile Borel
 Extraits des œuvres d'Emile Borel sur Wikisource.
 
 , 

Borel, Émile
Mathématiques en France
Livre paru en 1972